Lindahof ist der Ortsname von

 Lindahof (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Lindahof (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Lindhof
 Lindenhof
 Linderhof